«Fated to Love You» puede referirse a:

  Fated to Love You - serie de televisión taiwanesa
  Fated to Love You - serie de televisión surcoreana